Tiirinsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tiirinsaaret (ö i Norra Savolax), 
 Tiirinsaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar